Walkersdorf ist der Name folgender Orte in Österreich:

 Walkersdorf am Kamp, Katastralgemeinde in der Gemeinde Grafenegg in Niederösterreich
 Walkersdorf (Gemeinde Ottendorf), Katastralgemeinde an der Rittschein in der Steiermark
 Walkersdorf (Gemeinde Raxendorf), Katastralgemeinde in Niederösterreich

Walkersdorf ist der Name folgender Orte in Deutschland:
 Walkersdorf, Wüstung im Ortsteil Fleinheim der Gemeinde Nattheim, Landkreis Heidenheim, Baden-Württemberg
 Walkersdorf (Wörnitz), Ortsteil der Gemeinde Wörnitz, Landkreis Ansbach, Bayern